Zig-Zag puede referirse a:

 Zigzag, patrón compuesto de pequeños rincones en ángulo variable.
 Editorial Zig-Zag, chilena, fundada en 1905 por Agustín Edwards Mac-Clure.
 Revista semanal Zig-Zag (revista) editada en Chile desde el 19 de febrero de 1905 hasta el 18 de septiembre de 1964 por la empresa editorial homónima.
 Soldado del Zigzag, los restos mortales de un soldado chileno encontrados en 1998 en los cerros Zigzag al sur de Lima.
 ZigZag (2002), película estadounidense dirigida por David S. Goyer.
 Seudónimo de Eddie Chapman (1914-1997), agente doble británico.
 Zig-Zag (canción), del grupo argentino Los Abuelos de la Nada, compuesta por Miguel Abuelo en 1985.